CZE steht für:
 Tschechien (ISO-3166- und olympisches Länderkürzel)
 Capillary Zone Electrophoresis, siehe Kapillarelektrophorese

cze steht für:
 Tschechische Sprache (ISO-639-2/B-Code)

CZE